Албоин (Alboin) е име на:

 Албоин, крал на лангобардите
 Албоин от Сполето, лангобардски херцог на Сполето
 Албоин I или Албоино I дела Скала, seignor на Верона
 Павел Албоин или Паоло Албоино дела Скала, seignor на Верона
 Свети Албоин, епископ на Бриксен (Бресаноне)